Sebastian Korda era il detentore del titolo, ma non ha partecipato non essendo più eleggibile per i tornei juniores.

In finale Lorenzo Musetti ha battuto Emilio Nava con il punteggio di 4–6, 6–2, 7–612.

Teste di serie 

  Lorenzo Musetti (campione) 
  Bu Yunchaokete (terzo turno)
  Otto Virtanen (quarti di finale)
  Filip Cristian Jianu (semifinale)
  Rinky Hijikata (secondo turno)
  Nicolás Álvarez Varona (quarti di finale)
  Dalibor Svrčina (terzo turno) 
  Jonáš Forejtek (terzo turno) 

  Cannon Kingsley (quarti di finale)
  Gauthier Onclin (primo turno) 
  Valentin Royer (secondo turno)
  Tristan Boyer (primo turno)
  Emilio Nava (finale)
  Harold Mayot (secondo turno) 
  Liam Draxl (terzo turno)
  Eliot Spizzirri (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2019